Йо́ун То́рлаукссон,  (3 марта 1877 — 20 марта 1935) — премьер-министр Исландии с 8 июля 1926 до 28 августа 1927.

В 1905—1917 — главный инженер Исландии, в 1921 избран в альтинг. В 1924 стал министром финансов в правительстве Йоуна Магнуссона, укрепив исландскую крону, после кончины последнего избран новым премьер-министром от . После её поражения в 1927 на парламентских выборах — лидер оппозиции. В 1929 стал одним из основателей консервативной партии независимости и её лидером, уйдя в отставку с этого поста в 1934, с 1933 до своей смерти — мэр Рейкьявика.

Министры финансов Исландии
Премьер-министры Исландии
Персоналии по алфавиту
Мэры Рейкьявика